МПЦ — аббревиатура, может означать:
 Македонская православная церковь
 Молдавская православная церковь